Le Ministère fédéral de la Santé en Allemagne.
 Le Ministère fédéral de la Santé en Autriche.

Voir aussi 
 
 .